Flamboyant est un nom vernaculaire ambigu désignant en français certains arbres de la famille des Caesalpiniaceae. Par extension le nom de flamboyant peut aussi référer à d'autres arbres à fleurs rouges.

Les flamboyants sont des arbres d'origine tropicale.

Espèces nommées « flamboyant » 
 Le flamboyant - Delonix regia :  un arbre à floraison rouge spectaculaire. Originaire de Madagascar, on le rencontre maintenant dans toute la zone intertropicale comme arbre ornemental ;
 Le flamboyant ou petit flamboyant - Caesalpinia pulcherrima :  dit aussi fleur de paon, c'est un arbuste persistant de 3 à 5 m de haut qui est originaire  des régions tropicales chaudes d'Amérique. C'est l'emblème de la Barbade (Pride of Barbados)
 Le flamboyant bleu, nom donné au Jacaranda mimosifolia, un arbre d'Amérique tropicale aux fleurs bleu-mauve

Usage ancien

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 

Flore (nom vernaculaire)
Arbuste d'ornement
Nom de plante ambigu
Nom de légumineuse ambigu